

Religie 
 het Engelse woord voor het christelijke begrip Drie-eenheid of Triniteit.

Geografie

Counties 
 Trinity County (Californië), een county in de Verenigde Staten
 Trinity County (Texas), een county in de Verenigde Staten

Plaatsen 
 Trinity (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Trinity (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Trinity (Jersey), een gemeente op het Kanaaleiland Jersey
 Trinity (Bonavista), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Trinity (Centreville-Wareham-Trinity), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Trinity (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Trinity (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Rivieren 
 Trinity River (Californië), een rivier in de Verenigde Staten
 Trinity River (Texas), een rivier in de Verenigde Staten

Muziek 
 Trinity (Belgische band), een Vlaamse popgroep
 Trinity (Nederlandse band), een Nederlandse worldbeatband
 Trinity (musicus), een reggaeproducer en zanger uit Jamaica
 Trinity, een model van het synthesizermerk Korg

Overig 
 Trinity (atoombom), de codenaam voor de eerste atoombom
 Trinity (boek), een boek van de Amerikaanse schrijver Leon Uris
 Trinity (The Matrix), een personage in de sciencefictionfilms The Matrix
 Trinity (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Trinity (computerspel), een computerspel
 Trinity (La Défense), een kantorencomplex in La Défense, Parijs, Frankrijk
 Trinity Racing, een veldrijden ploeg